GNF 1 (2000/2001) był 45. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna Raja Casablanca.

Tabela końcowa

Król strzelców 
12 goli – Samir Sarsar (Kawkab Marrakech)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w Maroku
2001 w Maroku